Cybaeota är ett släkte av spindlar. Cybaeota ingår i familjen vattenspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenspindlar
Cybaeota